Xiaomi Mi2  — смартфон, разработанный компанией Xiaomi. Вторая версия коммуникатора относится к устройствам топ-класса.

Аппаратное обеспечение 
Смартфон работает на четырёхъядерном процессоре Qualcomm Snapdragon S4 APQ8064 (Krait) с частотой 1,5 ГГц. Компанию процессору составляет графическое ядро Adreno 320. По производительности начинка обходит все топовые Android-смартфоны первой половины 2012 года. Модели конкурентов на этой платформе будут выходить лишь в 4 квартале 2012 года.

Mi2S 
В 2013 году компания Xiaomi выпустила обновленную версию под названием Mi2S. Новинка отличается процессором APQ8064T, который обладает более высокой производительностью, чем APQ8064. Также в версии с 32 Гб памяти было повышено разрешение основной камеры — до 13 Мп.

Интересные факты 
По данным ресурса Engadget, компания-производитель поставляла Mi2 в экологически чистой упаковке, выдерживающей нагрузку до 180 кг.

Телефон изначально представлен с крышкой белого цвета, однако в официальном магазине можно купить крышки других цветов: белый, серебристый, голубой, зелёный, розовый и жёлтый.. Заявлена поддержка российской навигационной системы ГЛОНАСС. Mi2 являлся одним из самых доступных по цене устройств своего класса.

30 октября 2012 года реализация первой партии Xiaomi Mi2 установила рекорд скорости продаж — партия 50 тысяч экземпляров была распродана за 2 минуты 51 секунду. Продажа следующей партии тиражом 250 тысяч устройств должна состояться в середине ноября 2012 года.

См. также 
 Xiaomi Mi 1
 Xiaomi Mi 3
 MIUI
 Xiaomi

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (на китайском)
 Страница MI-2 на официальном сайте
 Страница MI-2S на официальном сайте
 Сила китайского маркетинга, или как купить самый желанный китайский смартфон Xiaomi M-2
 

Mi 2
Устройства на основе Qualcomm
Появились в 2012 году в Китае